Ярослав Нетоличка (, ) — чехословацкий футболист, вратарь, олимпийский чемпион 1980 года.

Карьера игрока

Клубная 
Основную часть карьеры провёл, выступая за пражскую «Дуклу». С ней трижды становился чемпионом страны: в 1977, 1979 и 1982 годах. В 1983 году покинул пражский клуб и перешёл в «Витковице», где отыграл всего 18 игр за два сезона. Затем выступал в немецком «Мюнхене 1860», но не закрепился в его составе и вернулся в «Витковице». В 1988 году снова попытался закрепиться в европейских клубах, но попытка заиграть в бельгийском «Хасселте» также сорвалась. На закате карьеры играл за чехословацкий клуб второй лиги «Богумин», затем за малайзийский клуб «Сабах», а завершил карьеру в клубе «Славой Ковкор».

В сборной 
В сборной сыграл всего 15 матчей. В составе делегации Чехословакии играл на Олимпиаде в Москве (номер 13) и стал там олимпийским чемпионом. На чемпионате Европы 1980 получил уже первый номер и стал бронзовым призёром: в матче за 3-е место против Италии понадобились послематчевые пенальти, и Нетоличка взял удар итальянца Фульвио Колловати, принеся своей сборной бронзовые награды.

Карьера тренера 
Карьера тренера не была столь удачна для Нетолички: он работал с семью клубами, которые не выступали в Первой лиге Чехии. Самым известным из них является «Высочина».

Ссылки 
 Профиль на сайте пражской «Дуклы»: Зал славы клуба
 Профиль на сайте Чешско-Моравского футбольного союза

Примечания 

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Чехословакии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Витковице»
Игроки ФК «Хасселт»
Игроки ФК «Богумин»
Игроки ФК «Сабах» Кота-Кинабалу
Игроки ФК «Славой Ковкор»
Тренеры ФК «Славой Ковкор»
Тренеры ФК «Карвина»
Тренеры ФК «Рапид» Муглинов
Тренеры ФК «Биоцел»
Тренеры ФК «Фридек-Мистек»
Тренеры ФК «Высочина»
Тренеры ФК «Детмаровице»